De Vennen (Balen), een natuurgebied in de gemeente Balen.
De Vennen (Delfzijl)
De Vennen (Westerwolde)
voormalig waterschap bij Delfzijl dat is opgesplitst in:
Noordelijke Vennen
Zuidelijke Vennen
De Vennen (Deurne)
De Vennen (Het Hogeland)
wm. waterschap De Vennen bij Zuidbroek